Der Brief heißen die Filme
 Der Brief (1966), deutscher Experimentalfilm von Vlado Kristl
 Der Brief (1999), portugiesisch-französisches Gesellschaftsdrama von Manoel de Oliveira

und
Der Brief ist eine Erzählung von Wolfgang Hilbig (1985)